Douchy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Douchy (Aisne) im Département Aisne
 Douchy (Loiret) im Département Loiret

mit Namenszusatz:
 Douchy-lès-Ayette im Département Pas-de-Calais
 Douchy-les-Mines im Département Nord